Els 200 metres lliures masculí es va celebrar entre el 3 i el 4 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 10:27.
 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van celebrar el 3 d'agost a les 18:42.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 

La final es va celebrar el 4 d'agost a les 17:32.

Referències 

200 metres lliures masculi